Фамилия.
 Иван Фёдорович Кратт (1899—1950) — советский писатель, очеркист, автор исторических романов и повестей.
 Братья Кратт (Мартин Кратт и Крис Кратт) — американские биологи и телевизионные деятели, авторы и ведущие ряда образовательных программ для детей о живой природе.
 В. А. Кратт — учёный, работавший в области атмосферной оптики.

Прочее
 Кратт (мифология) — волшебное существо эстонского фольклора.
 Кратт (балет) — балет эстонско-шведского композитора Эдуарда Тубина (1938—1940, 2-я версия — 1940—1941, 3-я версия — 1959—1960)).